Mustla (Paide), een plaats in de Estlandse gemeente Paide
 Mustla (Saarde), een plaats in de Estlandse gemeente Saarde
 Mustla (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Mustla (Viljandi), een plaats in de Estlandse gemeente Viljandi vald
 Mustla, tot in 2017 de naam van Saue-Mustla